

Карманово — присілок, Татишлинський район, Башкортостан
 Карманово — село, Янаульський район, Башкортостан
 Карманово — присілок, Янаульський район, Башкортостан